Jacco Eltingh e Paul Haarhuis erano i detentori del titolo, ma Eltingh quest'anno non ha partecipato. Haarhuis ha fatto coppia con Jared Palmer, ma ha perso nel 2º turno contro Javier Sánchez e Jan Siemerink.

Mahesh Bhupathi e Leander Paes hanno battuto in finale Goran Ivanišević e Jeff Tarango, 6–2, 7–5.

Teste di serie

  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (campioni)
  Mark Knowles /  Daniel Nestor (secondo turno, ritiro)
  Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (primo turno)
  Wayne Black /  Sandon Stolle (terzo turno)
  Jonas Björkman /  Patrick Rafter (terzo turno)
  Olivier Delaître /  Fabrice Santoro (secondo turno)
  Paul Haarhuis /  Jared Palmer (secondo turno)
  Ellis Ferreira /  Rick Leach (quarti di finale)

  David Adams /  John-Laffnie de Jager (primo turno) 
  Jiří Novák /  David Rikl (terzo turno) 
  Donald Johnson /  Cyril Suk (primo turno) 
  Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (primo turno) 
  Patrick Galbraith /  Justin Gimelstob (primo turno) 
  Jim Grabb /  David Macpherson (primo turno) 
  Piet Norval /  Kevin Ullyett (terzo turno) 
  Evgenij Kafel'nikov /  Maks Mirny (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

--->

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 1999